

Pessoas 
 Abraham Shipman
 Harold Shipman

Localidades 
 Shipman (Illinois)

Desambiguação